Die 120 Qualifikationsspiele zur 34. U-19-Fußball-Europameisterschaft 2018 fanden zwischen dem 3. Oktober 2017 und dem 27. März 2018 statt. Alle 55 Mitgliedsverbände der UEFA, außer Finnland, das als Gastgeber bereits für die Endrunde gesetzt war, spielten die sieben freien Startplätze für die Endrunde der Europameisterschaft untereinander aus.

Modus 
Die U-19-Fußball-Nationalmannschaften der jeweiligen Länder spielten zunächst in 13 Gruppen mit je vier Teilnehmern gegeneinander. Die Ersten und Zweiten der Gruppen qualifizierten sich für die Eliterunde, wo es erneut sieben Gruppen mit je vier Teilnehmern gab, die dort gegeneinander spielten. Die Gruppensieger der sieben Gruppen qualifizierten sich für die Europameisterschaft.

Bei der Platzierung in der Tabelle zählt die höchste Punktzahl aus allen drei Spielen in der Gruppe. Bei Punktgleichheit zweier Mannschaften zählt zuerst der direkte Vergleich zwischen diesen. Erst danach greift die Tordifferenz und die insgesamt erzielten Tore aus allen Spielen.

1. Runde 
Finnland nahm an der Qualifikation nicht teil, da es als Gastgeber bereits für die Endrunde gesetzt war. Außerdem erhielten Portugal und Spanien vorab je ein Freilos für die Eliterunde der Qualifikation. Alle anderen 52 Mitgliedsverbände der UEFA entsendeten eine Mannschaft in die erste Runde der Qualifikation. Die Gruppenersten und -zweiten der 13 Gruppen qualifizierten sich für die Eliterunde.

Gruppe 1 

Die Spiele der Gruppe 1 wurden vom 8. bis 14. November 2017 in Kroatien ausgetragen. Dänemark und Lettland qualifizierten sich für die Eliterunde.

Tabelle

|}
Spielergebnisse

Gruppe 2 

Die Spiele der Gruppe 2 wurden vom 4. bis 10. Oktober 2017 in Polen ausgetragen. Deutschland und Gastgeber Polen qualifizierten sich für die Eliterunde.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 3 

Die Spiele der Gruppe 3 wurden vom 8. bis 14. November 2017 in Luxemburg ausgetragen. Tschechien und Schottland qualifizierten sich für die Eliterunde.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 4 
Die Spiele der Gruppe 4 wurden vom 4. bis 10. Oktober 2017 in den Niederlanden ausgetragen. Gastgeber Niederlande und Ungarn qualifizierten sich für die Eliterunde.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 5 

Die Spiele der Gruppe 5 wurden vom 8. bis 14. November in Mazedonien ausgetragen. Gastgeber Mazedonien und Belgien qualifizierten sich für die Eliterunde.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 6 

Die Spiele der Gruppe 6 wurden vom 3. bis 9. Oktober 2017 in Österreich ausgetragen. Gastgeber Österreich und der Kosovo qualifizierten sich für die Eliterunde.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 7 

Die Spiele der Gruppe 7 wurden vom 4. bis 10. Oktober 2017 in Irland ausgetragen. Gastgeber Irland und Serbien qualifizierten sich für die Eliterunde.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 8 

Die Spiele der Gruppe 8 wurden vom 8. bis 14. November 2017 in Bulgarien ausgetragen. England und Gastgeber Bulgarien qualifizierten sich für die Eliterunde.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 9 

Die Spiele der Gruppe 9 wurden vom 4. bis 10. Oktober 2017 in Schweden ausgetragen. Italien und Gastgeber Schweden qualifizierten sich für die Eliterunde.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 10 

Die Spiele der Gruppe 10 wurden vom 8. bis 14. November 2017 in Griechenland ausgetragen. Rumänien und Gastgeber Griechenland qualifizierten sich für die Eliterunde.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 11 

Die Spiele der Gruppe 11 wurden vom 8. bis 14. November 2017 in Bosnien-Herzegowina ausgetragen. Frankreich und Gastgeber Bosnien-Herzegowina qualifizierten sich für die Eliterunde.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 12 

Die Spiele der Gruppe 12 wurden vom 4. bis 10. Oktober 2017 in Albanien ausgetragen. Die Ukraine und Norwegen qualifizierten sich für die Eliterunde.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 13 

Die Spiele der Gruppe 13 wurden vom 7. bis 13. November 2017 in der Türkei ausgetragen. Die Slowakei und Gastgeber Türkei qualifizierten sich für die Eliterunde.

Tabelle

Spielergebnisse

Eliterunde 
An der Eliterunde nahmen die 26 Erst- und Zweitplatzierten der 13 Gruppen der ersten Runde sowie Spanien und Portugal, die vorab ein Freilos für diese Runde erhalten hatten, teil. Die 28 Mannschaften wurden in 7 Gruppen zu je 4 Teilnehmern eingeteilt. Die Spiele jeder Gruppe wurden in Form eines kleinen Turniers innerhalb einer Woche in einem der teilnehmenden Länder ausgetragen. Die sieben Gruppensieger qualifizierten sich für die Fußball-Europameisterschaft.

Gruppe 1 

Die Spiele der Gruppe A wurden vom 21. bis 27. März 2018 in Deutschland ausgetragen. Alle Spiele fanden in Westfalen statt; in den Städten Lippstadt, Hüsten und Ahlen. Norwegen wurde Gruppenerster und qualifizierte sich für die Europameisterschaft.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 2 

Die Spiele der Gruppe B fanden vom 21. bis 27. März 2018 in Mazedonien statt. England wurde Gruppenerster und qualifizierte sich für die Europameisterschaft.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 3 

Die Spiele der Gruppe C wurden vom 21. bis 27. März 2018 in Italien ausgetragen. Gastgeber Italien wurde Gruppenerster und qualifizierte sich für die Europameisterschaft.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 4 

Die Spiele der Gruppe D wurden vom 21. bis 24. März 2018 in Rumänien ausgetragen. Die Ukraine wurde Gruppenerster und qualifizierte sich für die Europameisterschaft.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 5 

Die Spiele der Gruppe E wurden vom 21. bis 27. März 2018 in Portugal ausgetragen. Gastgeber Portugal wurde Gruppenerster und qualifizierte sich für die Europameisterschaft.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 6 

Die Spiele der Gruppe F wurden vom 21. bis 27. März 2018 in Spanien ausgetragen. Frankreich wurde Gruppenerster und qualifizierte sich für die Europameisterschaft.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 7 

Die Spiele der Gruppe G wurden vom 21. bis 27. März 2018 in Dänemark ausgetragen. Die Türkei wurde Gruppenerster und qualifizierte sich für die Europameisterschaft.

Tabelle

Spielergebnisse

Endrundenteilnehmer 

An der Endrunde der 34. U-19-Fußball-Europameisterschaft 2018, die vom 16. bis 29. Juli 2018 in Finnland stattfand, nahmen acht Nationalmannschaften teil. Dies sind der Gastgeber und die sieben Gruppensieger der Eliterunde.

  (Gastgeber)
  (Sieger Gruppe 1)
  (Sieger Gruppe 2)
  (Sieger Gruppe 3)
  (Sieger Gruppe 4)
  (Sieger Gruppe 5)
  (Sieger Gruppe 6)
  (Sieger Gruppe 7)

Weblinks 
 uefa.com/under19/

Qualifikation 2018
Fußballveranstaltung 2017
Fußballveranstaltung 2018